Улица Одо́евского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Улица Одоевского — улица в Минске.

Россия 
 Улица Одоевского — улица в Липецке (Шахта № 10).
 Улица Одоевского — улица в Перми.
 Улица Одоевского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Одоевского — улица в городе Туле.
 Улица Одоевского — одно из названий проезда Одоевского в Москве.

Украина 
 Улица Одоевского — улица в Днепре.

 Улица Одоевского — улица в Киеве.